Eno steht für:
 den japanischen Namen für Huineng (Daikan Enō), den chinesischen Meister des Chan-Buddhismus (chin.: 慧能, 638–713 n. Chr.)
 Eno (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Eno (Volk), nordamerikanisches Indianervolk

 Eno (Finnland), finnische Gemeinde
 Eno (Colorado), US-amerikanischer Ort
 Eno (North Carolina), Unincorporated Community in Orange County (North Carolina), North Carolina
 Eno (Ohio), US-amerikanischer Ort
 Eno (Tennessee), US-amerikanischer Ort

 Eno River, North Carolina

Eno ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Eno (* 1948), britischer Musiker
 Kenji Eno († 2013), japanischer Musiker und Videospiel-Designer
 Roger Eno (* 1959), britischer Musiker
 William Phelps Eno (1858–1945), US-amerikanischer Unternehmer und Pionier der Verkehrssicherheit

Eno ist der Künstlername folgender Personen:
 Eno (Rapper) (* 1998), deutscher Rapper

eno steht für:
 Enggano (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf der vor Sumatra gelegenen Insel Enggano

ENO steht für:
 English National Opera
 European Northern Observatory (dt. Europäische Nordsternwarte), ein astronomischer Forschungsverbund
 Elektro-Niederflur-Omnibus
 Teniente Amin Ayub Gonzalez Airport (IATA-Code), Flughafen von Encarnación, Departamento Itapúa in Paraguay

ENO